Odontophorus kan syfta på:
 Odontophorus (fågelsläkte) – ett släkte tandvaktlar i familjen tofsvaktlar
 Odontophorus (växtsläkte) –ett släkte i familjen isörtsväxter